Romain Arneodo and Hugo Nys sono i campioni in carica, e difenderanno il loro titolo in questa edizione.

In finale Benjamin Bonzi / Antoine Hoang hanno sconfitto Dan Added / Michael Geerts con il punetggio di 6-3, 6-1.

Teste di serie 

  Sander Arends /  David Pel (semifinale)
  Romain Arneodo /  Hugo Nys (quarti di finale)

  Harri Heliövaara /  Matt Reid (ritirati)
  Grégoire Barrère /  Albano Olivetti (primo turno)
  Quentin Halys /  Tristane Lamasine (primo turno)

Wildcard 

  Maxime Janvier /  Lilian Marmousez (quarti di finale, ritirati)

  Jurgen Briand /  Cyril Vandermeersch (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Play In Challenger Lille 2021